Das 14. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 30. Juni bis zum 7. Juli 1968 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Dreifachsieger wurde der Russe Wjatscheslaw Jegorow, dabei im Herrendoppel mit dem Rumänen Codin Dumitrescu und im Mixed mit seiner Landsfrau Marina Tschuwyrina. Das Dameneinzel ging an Hella Riede und das Damendoppel an die beiden Tschechoslowakinnen Olga Lendlová und Marie Neumanová, die sich im Finale gegen Brigitte Hoffmann und Hella Riede durchsetzen konnten. Mit Werner Rautenberg erreichte Riede auch das Mixedfinale. Zum ersten Mal trat der knapp 15-jährige Thomas Emmrich bei diesem Turnier an.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 12. Jahrgang (1968), Heft 5

Anmerkungen 

1968
Tennisturnier 1968
Tennisturnier in Zinnowitz